Miejscowości w USA:
 Clear Lake – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Clear Lake – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Steuben
 Clear Lake – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Clear Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Sherburne
 Clear Lake – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel
 Clear Lake – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Skagit
 Clear Lake – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
 Clear Lake – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Clear Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 Clear Lake (ang. Clear Lake Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
 Clear Lake (ang. Clear Lake Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Clear Lake (ang. Clear Lake Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Steuben
 Clear Lake (ang. Clear Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Clear Lake (ang. Clear Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Clear Lake (ang. Clear Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sherburne
 Clear Lake (ang. Clear Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
 Clear Lake (ang. Clear Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Clear Lake (ang. Clear Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel
 Clear Lake (ang. Clear Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
 Clear Lake (ang. Clear Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Clear Lake (ang. Clear Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk